

Sigle 
 Itala Esperantista Junularo  – nome in esperanto della Gioventù esperantista italiana

Codici 
 IEJ – codice aeroportuale IATA dell'auxiliary US Air Force Base Iejima, Iejima, Giappone